Süssmuth ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Süssmuth (1935–2020), deutscher Historiker
 Roderich Süssmuth (* 1971), deutscher Chemiker
 Rita Süssmuth (* 1937), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Süßmuth